Cherna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerna (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Tjerna (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Chitrino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar